

Codici 
TWH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile dell'Isola di Santa Catalina (California), Stati Uniti d'America
 twh – codice ISO 639-3 della lingua tai dón

Altro 
 TW·h, TW-h, TWh e TW h – abbreviazioni di terawattora